Оприц — фамилия:

 Оприц, Илья Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 8471; 26 ноября 1850.
 Оприц, Илья Николаевич (1886—1964) — генерал-майор РИА, участник Первой мировой и Гражданской войн.
 Оприц, Лев Иванович — Георгиевский кавалер; подполковник; № 9720; 26 ноября 1855.
 Оприц, Эммануил Николаевич (1883—1931) — полковник РИА, сотрудник Эрмитажа.

См. также 
 Оприца

Примечания